America settentrionale – macroregione dell'America, contrapposta all'America del Sud
America settentrionale – subregione dell'America, contrapposta all'America centrale e all'America meridionale
America Settentrionale – antica colonia spagnola
America Settentrionale – primo nome ufficiale del Messico (vedi anche la voce Atto solenne di dichiarazione d'indipendenza dell'America Settentrionale)